Курса́нов — російське прізвище.

Персоналії 
 Андрій Курсанов (1902—1999) — російський біохімік
 Дмитро Курсанов (1899—1983) — російський хімік, член-кореспондент АН СРСР
 Лев Курсанов (1877—1954) — російський ботанік
 Марина Курсанова (* 1963) — російська й українська письменниця, поетеса, бард, виконавиця своїх пісень

Російські прізвища